Muck Island kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Muck, Skottland, ö, Highland, 
 Isle of Muck, ö, Nordirland, 

Robotskapade Storbritannienförgreningar